Urdonautal steht für:
 Wellheimer Trockental, Seitental des Altmühltales
 Urdonautal, auch Ur-Donautal, Tal der Urdonau

Siehe auch:
 Bahnstrecke Dollnstein–Rennertshofen, auch Urdonautalbahn oder Urdonaubahn bezeichnet